María la del barrio – 1995-96-ban készült mexikói televíziós sorozat eredeti címe
 María la del barrio – a televíziós sorozat címadó dala